Копельо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Копельо, Альфредо (1903—?) — аргентинский боксёр.
 Копельо, Сантьяго Луис (1880—1967) — первый аргентинский кардинал.
 Копельо, Ясмани (род. 1987) — турецкий и кубинский легкоатлет, призёр Олимпийских игр в беге на 400 метров с барьерами (2016).